Les Menteurs peut faire référence à plusieurs œuvres :
 Les Menteurs, film d'Edmond T. Gréville sorti en 1961
 Les Menteurs, film d'Élie Chouraqui sorti en 1996
 Les Menteurs, téléfilm sorti en 1980
 Les Menteurs, comédie d'Anthony Neilson, interprétée par Chevallier et Laspalès